«Хронология воды» () — будущий художественный фильм, режиссёрский дебют Кристен Стюарт, экранизация книги Лидии Юкнавич. Главную роль в картине играет Имоджен Путс.

Сюжет 
Литературной основой сценария стали воспоминания писательницы Лидии Юкнавич, в которой она описывает свои детство и юность, борьбу с наркотической и алкогольной зависимостями.

В ролях 
 Имоджен Путс

Производство и премьера 
Продюсерами проекта стали Ридли Скотт и Майкл Прусс, режиссёром — Кристен Стюарт (для неё это дебют в жанре полного метра). Сценарий написала Стюарт совместно с Энди Минго. Главную роль в картине получила Имоджен Путс.

Примечания 

Фильмы США